Tatarow steht für:

 Isaak Lwowitsch Tatarow (1901–1938), russischer Historiker
 russische Transkription des ukrainischen Dorfes Tatariw